Schwanke ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Schwanke (* 1966), deutscher evangelischer Theologe
 Jörg Schwanke (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Karsten Schwanke (* 1969), deutscher Meteorologe und Fernsehmoderator
 Klaus Schwanke (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Paul Schwanke (1881–1965), deutscher Politiker (SPD/SED)